Elser ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Elser (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Georg Elser (1903–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Gerrit Elser (* 1970), deutscher Politiker
 Konrad Elser (* 1957), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Marga Elser (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Oliver Elser (* 1972), deutscher Architekt und Museums-/Ausstellungskurator
 Petra Elser (* 1953), deutsche Terroristin
 Viktor Elser (1893–1979), österreichischer Politiker (KPÖ) 

Elser steht für folgende Werke zu Georg Elser:
 Georg Elser – Einer aus Deutschland, deutscher Spielfilm (1989)
 Elser – Er hätte die Welt verändert, deutscher Spielfilm (2015)
 Elser (Hörspiel), parallel zum Film produziertes Hörspiel (2015)

Siehe auch:
 Elsner